The Specialist – film del 1975 diretto da Howard Avedis
 Lo specialista (The Specialist) – film del 1994 diretto da Luis Llosa
 The Specialist (In the Shadows) – film del 2001 diretto da Ric Roman Waugh